

Cinema 
Made in Heaven – film del 1921 diretto da Victor Schertzinger
Made in Heaven – film del 1952 diretto da John Paddy Carstairs
Accadde in Paradiso (Made in Heaven) – film del 1987 diretto da Alan Rudolph

Musica 
Made in Heaven –  singolo di Freddie Mercury del 1985
Made in Heaven – album dei Queen del 1995
Made in Heaven - The Films – album video dei Queen del 1996